Tana bru kan henvise til:
 Tana bru (bro) – bro over Tanaelven i Finnmark, Norge
 Tana bru (by) – hovedbyen i Tana kommune i Finnmark, Norge. Ligger ved broen på vestsiden af Tana